

Musica
 Gillan – gruppo musicale heavy metal britannica
 Gillan – album musicale dei Gillan

Persone
 Angus Gillan – canottiere britannico
 Ian Gillan – cantautore inglese
 Karen Gillan – attrice, modella e regista scozzese
 Mohamed Lamine Sissoko Gillan, noto come Mohamed Sissoko – ex calciatore maliano
 Montgomery Gillan, noto come Monty Oxy Moron – tastierista britannico
 William Gillan Waddell – papirologo scozzese